Miike ist der Name von:
 Miike (See), Kratersee in der japanischen Präfektur Miyazaki
 Takashi Miike, japanischer Filmemacher
 Miike-gun (Fukuoka), Landkreis in der japanischen Präfektur Fukuoka
 Miike (Han), Lehen mit Sitz in diesem
 Miike-Kohlebergwerk, auf Kyūshū, Japan

Siehe auch:
 Mieke